

Patronyme 

 Jean-Philippe Cotis, né le , est un haut fonctionnaire et un économiste français.

Pseudonyme 

 Côtis-Capel (1915-1986), le pseudonyme littéraire d’Albert Lohier,

Toponyme 

 Le Dôme de Cotis, un dôme situé sur Vénus.

Lien externe 
 
Patronyme français